HMS Ocean - ряд кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії. 

Назва була включена у список можливих назв кораблів у 1759 році, коли англійці захопили французький корабель Océan. Англійці високо оцінили характеристики французького корабля та вивчили його конструкцію. Оскільки корабель був у поганому стані, англійці його розібрали, натомість збудували новий корабель

 HMS Ocean (1761) — 90-гарматний лінійний корабель другого рангу (), збудований у 1761 році.
 HMS Ocean (1805) — 98-гарматний лінійний корабель другого рангу, збудований у 1805 році. Брав участь в Наполеонівських війнах
 HMS Ocean (1862) — броненосець типу «Принц-консорт» (). Збудований у 1862 році. Був флагманським кораблем Китайської станції.
 HMS Ocean (1898) — лінкор типу «Канопус» (). Збудований у 1898 році. Брав участь у Першій світовій війні. Підірвався на міні та затонув у 1915 році.
 HMS Ocean (R68) — легкий авіаносець типу «Колоссус». Збудований у 1945 році. Брав участь у Корейській війні. Зданий на злам у 1962 році.
 HMS Ocean (L12) — десантний вертольотоносець. Збудований у 1995 році. Зараз у строю.

Кораблі ВМС Великої Британії